El término Pontecorvo puede referirse a:
 La población italiana de Pontecorvo
 Bruno Pontecorvo, físico italo-ruso.
 Flavio Lucio Pontecorvo, ingeniero mexicano.
 Gillo Pontecorvo, director de cine italiano.
 Guido Pontecorvo, genetista italiano.